Centraal Medisch Fichensysteem
 Christian Medical Fellowship (CMF-Nederland), een Nederlandse vereniging voor christen-artsen en medisch studenten 
 Contentmanagementframework
 De Renault–Nissan Common Module Family - Een autoplatform ontwikkeld door de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.